Лисовец — фамилия.

Известные носители:
 Лисовец, Анатолий Степанович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.
 Лисовец, Владислав Васильевич (Влад Лисовец; род. 1972) — российский стилист, эксперт моды, теле- и радиоведущий, бизнесмен.
 Лисовец, Вячеслав Анатольевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Лисовец, Евгений Сергеевич (род. 1994) — белорусский хоккеист.
 Лисовец, Надежда Иосифовна (1914 — ?) — партизан Великой Отечественной войны, участница Минского подполья, командир действовавшего на территории Франции женского партизанского отряда «Родина».
 Лисовец, Степан Афанасьевич (1904—1978) — советский, украинский писатель, поэт.